Athenäum oder Athenaeum (von altgriechisch  Athēnaîon „Tempel der Athene“) steht für:

 Athenäum (Rom), antike Bildungsanstalt in Rom
 Athenäum (Bukarest), Bauwerk in Bukarest
 Athenäum (Caracas), Kulturzentrum in Caracas
 Ateneu, katalanischer Kulturverein
 Ateneum, Kunstmuseum in Helsinki
 Athenaeum Club in London
 Athenäum Verlag, deutscher Buchverlag
 Boston Athenæum, Museum und Bibliothek in Boston
 Neusprachliches Gymnasium in den Niederlanden
 Öffentliches Gymnasium in Belgien
im NRHP gelistete Objekte:
 Athenaeum (Das Deutsche Haus), in Indianapolis, Indiana, ID-Nr. 73000032
 Athenaeum of Philadelphia, in Philadelphia, Pennsylvania, ID-Nr. 72001144
 Athenaeum Press, in Cambridge, Massachusetts, ID-Nr. 82001917
 The Athenaeum, in Columbia, Tennessee, ID-Nr. 73001809

Deutsche Namensform für Schultypen in den Niederlanden, in Luxemburg und in Belgien (, ), darunter:
 Königliches Athenäum Eupen
 Königliches Athenäum Sankt Vith
 Atheneum Léonie de Waha, Gymnasium in Lüttich
 eine 1603 als Jesuitenkolleg gegründete Oberschule in Luxemburg, siehe Athénée de Luxembourg

Sonstige Schulen:
 ein 1588 gegründetes Gymnasium in Stade, siehe Athenaeum Stade 
 das 1632 gegründete Athenaeum Illustre Amsterdam
 das 1681 gegründete Athenaeum in Bremen, siehe Domschule und Athenaeum Bremen
 das von 1813 bis 1843 bestehende Athenaeum in Franeker, siehe Universität Franeker #Geschichte

Päpstliche Hochschulen:
 Athenaeum Lateranense in Rom, siehe Päpstliche Lateranuniversität
 Ordenshochschule der Benediktiner in Rom, siehe Päpstliches Athenaeum Sant’Anselmo
 Athenaeum Antonianum de Urbe, Ordenshochschule der Franziskaner in Rom, siehe Päpstliche Universität Antonianum
 Päpstliches Athenaeum Regina Apostolorum
 Römischen Athenäums Santa Croce, siehe Päpstliche Universität Santa Croce
 Hochschule im Zisterzienserkloster Heiligenkreuz, siehe Päpstliche Philosophisch-Theologische Hochschule Benedikt XVI.

Zeitschriften:
 Athenaeum (Schlegel), deutsche Literaturzeitschrift, herausgegeben von den Gebrüdern Schlegel (1798–1800)
 Athenäum (Riedel), von Karl Riedel 1841 in Berlin geleitete Zeitschrift
 Athenäum (Masaryk), von Tomáš Garrigue Masaryk ab 1883 in Prag herausgegebenes Monatsmagazin
 Athenaeum (Pavia), italienische altertumswissenschaftliche Zeitschrift (seit 1913)
 Athenaeum (London), britisches Literaturmagazin (1828–1921)